Kata Katalin beceneve, illetve ebből önállósult női név
 Kisadózó vállalkozások tételes adója, 2013. január és 2022. szeptember között hatályos adónem
 Kisadózó vállalkozók tételes adója, 2022. szeptembertől hatályos adónem
 Kata formális gyakorlatok sorozata, részletes mozgásminták, jól meghatározott sorrenddel a kendóban